

Alimentazione
 Avanzo – alimenti che rimangono dopo il consumo di un pasto

Economia
 Avanzo – differenza tra le entrate e le spese

Persone
 Avanzo – famiglia di architetti e impresari edili del XVI secolo
 Jacopo Avanzo – pittore italiano
 Maria Antonietta Avanzo – pilota automobilistica italiana
 Renzo Avanzo – sceneggiatore, produttore cinematografico e attore italiano

Altro
 Avanzo – moto inerziale lungo l'asse longitudinale nella nautica e aeronautica